Boroviće est un toponyme qui peut désigner :
Boroviće, un village de Serbie situé dans la municipalité de  Raška, district de Raška ;
Boroviće, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.